Велимирович () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Велимирович, Драголюб (1942—2014) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер и по решению задач и этюдов.
 Велимирович, Здравко (1930—2005) — черногорский и сербский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Велимирович, Йован (в монашестве Иоанн; 1912—1989) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацко-Валевский.
 Велимирович, Милош (1922—2008) — американский музыковед сербского происхождения.
 Велимирович, Никола (в монашестве Николай; 1880—1956) — епископ Сербской православной церкви, епископ Охридский и Жичский.
 Велимирович, Петар (1848—1911) — сербский политик; дважды занимал должность премьер-министра Королевства Сербия.